Triopas (griechisch , auch Triops genannt) ist in der griechischen Mythologie:

 Triopas (Thessalien), Sohn des Poseidon
 Triopas (Argos), Sohn des Phorbas
 Triopas (Sohn des Helios)

el:Τρίοπας